Elferspitze heißen folgende geographische Objekte:
Elferspitze (Sesvennagruppe), 2926 m, Südtirol, Rojener Sonnenuhr
Elferspitze (Allgäuer Alpen), 2512 m, Tirol
Elferspitze (Stubaier Alpen), 2505 m, über dem Stubaital, Tirol

Siehe auch:
Elfer
Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde